Рамазан Алиханович Магомедов (; 7 июня 1985 года, с. Яндыки, Лиманский район, Астраханская область, РСФСР, СССР) — белорусский боксёр, участник летних Олимпийских игр.

Биография 
Воспитанник минского республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов. 9 августа 2008 года на летних олимпийских играх в 1/16 финала встречался с египтянином Рамаданом Яссером. По истечении четырёх раундов счёт оказался ничейным 10:10, но по общему количеству ударов судьи отдали победу египтянину. После чего перешёл в профессионалы принимал участие во Всемирной боксёрской серии (WSB), выступал за клуб «Baku Fires» (Азербайджан).

Примечания

Ссылки 
 Магомедов на сайте Sports-Reference.com 

Боксёры Белоруссии
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года